Звонимир (Звонко) Мештрович () — боснийский шахматист; национальный мастер (1966), международный мастер (1966). Экономист. Выигрывал республиканское первенство Боснии и Герцеговины (1963, 1965, 1969, 1973, 1974, 1977, 1981) и открытое первенство Боснии и Герцеговины (1985, разделил 1—3-е места), международные турниры в Чоке, Афинах, Рибнице, Салониках. Выступал за национальные сборные Югославии, выиграл кубок Митропы 1978 года. Занимался тренерской работой и играл за клуб «Триглав» из Кршко.

В память Мештровича в Сараево ежегодно проводится юношеский турнир.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Звонимира Мештровича на сайте 365chess.com
 Личная карточка Звонимира Мештровича на сайте OlimpBase.org
 PRO MEMORIAM - ZVONIMIR MEŠTROVIĆ

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты Боснии и Герцеговины
Игроки ШК «Триглав»
Шахматные тренеры Словении
Шахматные тренеры Боснии и Герцеговины